Рязанцевский сельский округ

Московская область 

Рязанцевский сельский округ Щёлковского района (1994—2006)

Ярославская область 

Рязанцевский сельский округ Переславского района